Příjmení Nekolný nosí více významných osobností:

 František Nekolný (1907–1990) – československý boxer
 Jaroslav Nekolný (1914–1963) – český divadelní herec
 Václav Nekolný (1934–2022) – osobní arciděkan, výpomocný duchovní v Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice
 Kateřina Nekolná (* 1975) – česká televizní sportovní novinářka a atletka